Séléna Janicijevic (ur. 23 lipca 2002 w Nogent-sur-Marne) – francuska tenisistka.

Kariera tenisowa  
W karierze wygrała siedem singlowych i jeden deblowy turniej rangi ITF. 30 stycznia 2023 zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA Tour – 171. pozycję, natomiast 1 sierpnia 2022 osiągnęła najwyższą lokatę w deblu – 525. miejsce.

Wygrane turnieje rangi ITF

Gra pojedyncza

Bibliografia 
 Profil tenisistki na stronie WTA
 Profil tenisistki na stronie WTA

Francuskie tenisistki
Urodzeni w 2002